gromada Garbów (powiat puławski)
 gromada Garbów (powiat sandomierski)